Эдвин Уильям Гриффит Ричардс (; ) —  валлийский хоккеист на траве, защитник. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.

Биография 

Эдвин Ричардс родился 15 декабря 1879 года в британском городе Абергавенни. Его отец, торговец железом, умер от брюшного тифа в начале сентября того же года.

Играл в хоккей на траве за «Абергавенни».

В 1908 году вошёл в состав сборной Уэльса по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал бронзовую медаль, которая пошла в зачёт Великобритании. Выступал на позиции защитника, провёл 1 матч, мячей не забивал.

Умер 10 декабря 1930 года в британском городе Ипсуич.

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Хоккеисты на траве Уэльса
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1908 года
Игроки мужской сборной Уэльса по хоккею на траве